Куклино — деревня в Солецком муниципальном районе Новгородской области, относится к Горскому сельскому поселению.

Деревня расположена у реки Боровенка (приток Шелони), на западе Новгородской области, в 7,5 км к юго-западу по автодороге из Сольцов. К юго-западу от деревни расположена железнодорожная станция Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги (на линии Санкт-Петербург — Витебск) — Куклино (станция).

История 
Впервые упоминается в писцовых книгах Шелонской пятины Новгородской земли 1498 года, относилась к погосту Скнятинъ на Шолоне, принадлежала деревня Введенскому монастырю, что на Скнятине пороге.

До Великой Отечественной войны в деревне была начальная школа, в 1930-х годах открылась изба-читальня, работал медпункт.

Куклино, до апреля 2010 года административный центр Куклинского сельского поселения.

Социально-значимые объекты 
 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24.
 Отделение почтовой связи «Куклино» почтамта Сольцы «ФГУП Почта России», почтовый индекс — 175033.
 Сельская библиотека.

Примечания 

Населённые пункты Солецкого района